Сириль Баррос Байала (; ) — буркинийский футболист, нападающий французского клуба «Аяччо» и сборной Буркина-Фасо.

Клубная карьера 
Сириль начал свою футбольную карьеру на родине, в клубе «Фасо-Йенненга», в составе которого в 2013 году стал чемпионом и обладателем Кубка Буркина-Фасо.

В начале 2015 года Байала переехал в Египет, подписав контракт с клубом «Эль Дахлея». Дебютный матч за новый клуб буркиниец провёл 28 апреля 2015, выйдя на замену во встрече с «Миср эль-Макаса». На 88 минуте он отметился забитым мячом. В первом сезоне Сириль провёл 15 игр и забил 2 мяча, а в сезоне 2015/16 — 30 матчей и 4 мяча.

Летом 2016 года Сириль перешёл в молдавский «Шериф», также сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Дармштадта» и «Янг Бойз». Дебютный матч в чемпионате Молдавии нападающий сыграл против «Милсами».

31 августа 2017 года подписал 4-летний контракт с клубом «Ланс». В январе был отдан в аренду до конца сезона в «Сошо».

15 января 2021 года подписал контракт с «Аяччо».

Карьера в сборной 
6 июля 2013 года Байала дебютировал в сборной Буркина-Фасо во встрече отборочного раунда к чемпионату африканских наций 2014. 12 января 2014 года Сирил отметился первым забитым мячом в ворота сборной Уганды.

19 декабря 2016 года Байала был включён в предварительную заявку для участия в Кубке африканских наций 2017.

Голы за сборную

Достижения

«Шериф» 
 Чемпион Молдавии: 2016/17
 Обладатель Кубка Молдавии: 2016/17

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте ФК «Аяччо»
 Профиль игрока на сайте «Шерифа» 

Футболисты Буркина-Фасо
Игроки сборной Буркина-Фасо по футболу
Игроки ФК «АСФА Йенненга»
Игроки ФК «Шериф»
Игроки ФК «Ланс»
Игроки ФК «Сошо»
Игроки ФК «Аяччо»